Skabiose (auch Scabiose, lateinisch Scabiosa) steht für 

 die Gattung Skabiosen bzw. einzelne Arten davon, insbesondere
 die Tauben-Skabiose
 die Acker-Witwenblume (Wiesenskabiose)
 die Kopfräude der Katze (feline Scabiose)

Siehe auch:
 Gewöhnlicher Teufelsabbiss (Scabiosa succisa)